Ekstraliga polska w piłce nożnej kobiet 2011/2012 – 33. edycja kobiecej Ekstraligi piłkarskiej w Polsce. W rozgrywkach wzięło udział 10 zespołów, które rozegrały między sobą po dwa spotkania – po jednym u siebie i na wyjeździe. Mistrz kraju otrzymał szansą gry w Lidze Mistrzów w następnym sezonie. Do I ligi spadły dwa ostatnie zespoły. Tytułu broniła RTP Unia Racibórz, a beniaminkami w tym sezonie były drużyny MUKS Tomaszów Mazowiecki oraz KKP Bydgoszcz.

Tytuł mistrzyń Polski po raz czwarty z rzędu przypadł zawodniczkom RTP Unii Racibórz, która w ciągu całego sezonu wygrała 17 z 18 spotkań, jedno przegrywając (spotkanie wyjazdowe w rundzie jesiennej z Medykiem Konin). Mimo tak dobrego bilansu gra o złote medale podobnie jak w poprzednim sezonie toczyła się jednak do ostatniego spotkania, w którym Unia podejmowała Medyk Konin. Gospodynie, choć do pierwszego miejsca w tabeli wystarczał im remis, wygrały to spotkanie 3:1. Medykowi tym samym po raz trzeci z rzędu przypadło drugie miejsce w kraju. Trzecią lokatę, najwyższą jak dotąd w historii klubu, zajęły piłkarki Górnika Łęczna. Miejsce czwarte, podobnie jak przed rokiem przypadło Pogoni Women Szczecin, za którą uplasował się KŚ AZS Wrocław (najniższa pozycja tego zespołu w ligowej tabeli od lat). Na szóstym miejscu sezon zakończyły zawodniczki zespołu AZS PSW Biała Podlaska, które do ostatniej kolejki teoretycznie zagrożone były jeszcze spadkiem z Ekstraligi. O punkt mniej wywalczył KKP Bydgoszcz, który jednak utrzymanie zapewnił sobie zwycięstwem we Wrocławiu na kolejkę przed końcem. Do końca trwała natomiast rywalizacja o pozostanie w Ekstralidze pomiędzy Mitechem Żywiec, a 1. FC AZS AWF Katowice. Oba zespoły przegrały swoje ostatnie spotkania, a jako że przy równej ilości punktów obydwu drużyn lepszy bilans spotkań bezpośrednich miała drużyna z Żywca, to ona obroniła się przed spadkiem. Tabelę z dorobkiem pięciu punktów zamknął najsłabszy w rozgrywkach MUKS Tomaszów Mazowiecki. Królową strzelczyń Ekstraligi została z 20 bramkami na koncie Chinasa Okoro Gloria reprezentująca RTP Unię Racibórz, wyprzedzając o jedno trafienie Annę Gawrońską i Annę Żelazko.

Tabela 

Tabela Ekstraligi sezonu 2011/2012:

Wyniki spotkań 
Runda jesienna:

Runda wiosenna:

Przypisy 

Ekstraliga polska w piłce nożnej kobiet
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 w polskim sporcie
2012 w polskim sporcie